Montalvo – kanton w Ekwadorze, w prowincji Los Ríos
 Montalvo – miasto w Ekwadorze, w prowincji Los Ríos
 Montalvo – gmina w Portugalii, w dystrykcie Santarém

Znani ludzie o nazwisku Montalvo 
 Niurka Montalvo (1968) – kubańska lekkoatletka
 Bartolomé Montalvo (1769-1846) – hiszpański malarz martwych natur i pejzaży
 Juan Montalvo (1832-1889) – ekwadorski pisarz i dziennikarz
 Silvano Pedroso Montalvo (1953) – kubański duchowny katolicki, biskup
 Gabriel Montalvo Higuera (1930-2006) – duchowny katolicki, arcybiskup, nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych